Эскалона ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 73 км². Население — 3523 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

Список прежних владельцев см. в статье герцог Эскалона.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Толедо